Das scharlachrote Siegel (The Scarlet Pimpernel) ist der Titel folgender Werke:

 Ein Theaterstück aus dem Jahr 1903, und darauf basierend ein Roman aus dem Jahr 1905, von Baroness Emma Orczy 
 Wiederaufführungstitel des britischen Spielfilms Die scharlachrote Blume von 1935
 Das scharlachrote Siegel (1982), britischer Spielfilm
 Das scharlachrote Siegel (Musical), ein Musical von 1997

Siehe auch
 Der scharlachrote Buchstabe (The Scarelt Letter), eine ganz andere Geschichte aus dem puritanischen Neuengland, Ende des 17. Jahrhunderts